Par ordre alphabétique :
  (né en 1992), nageur maltais ;
  Ġużè Chetcuti (1914–2006), poète et auteur maltais ;
  (né en 1974), joueur de football maltais ;
 Morgan Chetcuti (né en 1981), acteur maltais ;
 Natacha Chetcuti-Osorovitz (née en 1970), sociologue française ;
  (né en 1985), tireur sportif maltais.

Homonymie de patronyme maltais